Renée Cordiade oder Marie-Louise Courtiade (1881–1964), französische Schauspielerin
 Denis Courtiade (* 1966), französischer Koch
 Fabienne Courtiade (* 1970), französische Graveurin und Medailleurin